Lautenbach (Baden-Württemberg) — cidade de Baden-Württemberg, Alemanha
Lautenbach (França) — cidade da Alsácia

Desambiguações de topônimos